Baig ist der Familienname folgender Personen:

 Adil Baig (* 1983), pakistanischer Schwimmer
 Anwar Baig, pakistanischer Hockeyspieler
 Diana Baig (* 1995), pakistanische Cricketspielerin
 Jeremy Baig (* 1975), kanadischer Skispringer und Skisprungtrainer
 Khalid J. Baig (1956–2006), pakistanischer Herpetologe und Naturschützer
 Mirza Rashid Ali Baig (1905–1979), indischer Diplomat
 Obaidullah Baig (1936–2012), pakistanischer Schriftsteller